Нил Мэскелл (, род. 1976 года) — британский актёр кино и телевидения, сценарист и режиссёр. Известен по ролям в британских криминальных и хоррор фильмах, таких как «Фабрика футбола» и «Список смертников».

Биография

Ранние годы 
Мэскелл родился в Лондоне. В юности он играл в футбол за «Long Lane JFC» на позиции защитника. Сначала, с 11 лет, он обучался актёрскому мастерству в Театре Анны Шер в Ислингтоне, а позже, с 1992 года, в Театре Мискина в Дартфорде в Северо-Западном Кентском колледже. Позже он работал режиссёром в этом театре.

Карьера

Кино 
Кинокарьера Мэскелла началась в 1997 году с появления в роли Шмудди в режиссёрском дебюте Гэри Олдмана «Не глотать». Его главная роль в триллере 2011 года «Список смертников» вызвала положительные отзывы критиков и была номинирована на Премию британского независимого кино за лучшую мужскую роль.

Телевидение 
Первое появление Мэскелла на телевидении было в 1991 году в полицейской драме телеканала ITV «Чисто английское убийство». Между 1992 и 2002 годами он ещё пять раз появлялся в сериале, каждый раз изображая разных персонажей. У него были разовые роли в ряде других популярных британских сериальных драм, таких как «Катастрофа», «Лондон горит», «Солдат, солдат». Его самые регулярные роли на телевидении были в комедийном сериале 2005 года «Майк Бассетт: Менеджер», в комедийном скетч-шоу 2008 года «Не та дверь» и в триллере-драме «Утопия» в 2013–2014 годах. С 2015 года он регулярно снимался в научно-фантастическом триллере «Люди». В 2019 году Мэскелл сыграл премьер-министра Уинстона Черчилля в финале сериала «Острые козырьки».

В период с 2018 по 2020 год он играл в ситкоме BBC One «Король Гари» постоянного персонажа Винкля, друга и сотрудника главного персонажа, которого сыграл Том Дэвис. Мэскелл ранее работал с Дэвисом в сериалах «Убийство в Саксессвиле» (где он сыграл Фрэнки Бойла в одном эпизоде), «Лаборатория комедии» и «Шоу Морганы».

Личная жизнь 
Мэскелл болеет за лондонский «Арсенал».

Фильмография

Фильмы

Телевидение

Примечания

Ссылки 

Википедия:Биографии современников
Родившиеся в 1976 году
Киноактёры Великобритании
Актёры телевидения Великобритании